Ursula este un prenume feminin care se poate referi la:

Prenume feminin 
 Sfânta Ursula

 Ursula Andress
 Ursula Bedners
 Ursula Buchfellner
 Ursula Buffay
 Ursula Buschhorn
 Ursula K. Le Guin
 Ursula Karven
 Ursula Martinez
 Ursula Șchiopu
 Ursula Schleicher
 Ursula Sieg
 Ursula Stenzel

Altele 
 Ursula (crater), crater pe Titania, satelit natural al planetei Uranus

Vezi și 
 Urs (dezambiguizare)
 Ursu (dezambiguizare)